Pori peut désigner :

Toponymes 
 Pori, une ville de la province de Finlande occidentale et la région du Satakunta en Finlande.
 Pori, un village du département et la commune rurale de Botou, dans la province de la Tapoa et la région de l’Est au Burkina Faso.
 Pori, un hameau dans le comté de Valga en Estonie.
  Porí (en grec ), une île inhabitée de la mer de Crète en Grèce.

Autres 
 (1499) Pori, un astéroïde évoluant dans la ceinture principale du système solaire.

Homonymie de toponyme